Der Dänische Meister im Eishockey wird in der Metal Ligaen (bis 2013 AL-Bank Ligaen; bis 2007 Oddset Ligaen; bis 2005 Superisligaen) ausgespielt.

Männer

Meistertafel

Statistik 
Die Angaben bezüglich der Region beruhen auf den aktuellen Einteilungen des Ortes.

Frauen

Weblinks 
Website des dänischen Eishockeyverbandes

!Meister
Liste (Eishockey)